Eastman peut désigner :
 Eastman est une municipalité du Québec.
 Eastman, une ville de Géorgie aux États-Unis.
 Kodak, société américaine dont le nom officiel est « Eastman Kodak Company », qui tire son nom de son fondateur, George Eastman.

Patronyme 

Eastman est également un patronyme, notamment porté par :
 Agustín Edwards Eastman (1927-2017), entrepreneur et journaliste chilien.
 Carole Eastman (1934-2004), scénariste américaine.
 Charles Gamage Eastman (1816-1860), poète et journaliste américain.
 Crystal Eastman (1881-1928), avocate et journaliste américaine, pacifiste, féministe et socialiste.
 Frank-Samuel Eastmann (1878-1964), peintre britannique. 
 George Eastman (1854-1932), un industriel américain, pionnier de la photographie, créateur de Kodak.
 George Eastman (1942-), un acteur et scénariste italien (de son vrai nom Luigi Montefiori).
 Hamzah Eastman (1995-), coureur cycliste guyanien.
 John C. Eastman (1960-), universitaire, avocat et politicien américain.
 Linda Eastman (1941-1998), une photographe américaine, première épouse de Paul McCartney.
 Marilyn Eastman (1933-2021), actrice américaine.
 Mary Henderson Eastman (1818-1887) écrivaine.
 Max Forrester Eastman (1883-1969), écrivain socialiste américain.
 Norman Eastman (1931-2007), un peintre et illustrateur canadien.
 Rodney Eastman (1967-), un acteur et musicien canadien.